Пётр Ива́нович Мака́ров:
 Макаров, Пётр Иванович (1765—1804) — критик и переводчик, полковник артиллерии.
 Макаров, Пётр Иванович (1931—1970) — Герой Социалистического Труда.